EWC ist die Abkürzung für:
 European Waste Catalogue, Europäischer Abfall(arten)katalog, auch Europäisches Abfallverzeichnis, siehe Abfallartenkatalog
 European Works Council, siehe Europäischer Betriebsrat
 European Writers Council, Europäischer Dachverband der Vereinigungen von Schriftstellern und literarischen Übersetzern (bis 2006: European Writers’ Congress)
 EuroWhiteCert, siehe Weißes Zertifikat
 FIM Endurance World Championship

Siehe auch:
 EWCC

Abkürzung